
Termin -{ETL}- ima više značenja.
 -{ELTD1}-, ćelijski receptor
 -{ETL SEMKO}-, kompanija